Ойконим

 Кучук-Бораш (Первомайский район) — исчезнувшее село в Первомайском районе Крыма;
 Кучук-Бораш (Сакский район) — название до 1948 года исчезнувшего села Барановка в Сакском районе Крыма .